Florești heißen folgende geographische Objekte:

 Rajon Florești, Verwaltungseinheit in der Republik Moldau

Städte, Gemeinden:
 Florești (Republik Moldau), Rajonshauptstadt in der Republik Moldau
 Florești (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj, Rumänien
 Florești (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu, Rumänien
 Florești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj, Rumänien
 Florești (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți, Rumänien
 Florești (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova, Rumänien

weitere Orte:
 Florești (Anenii Noi), Dorf im Rajon Anenii Noi, Republik Moldau
 Florești (Ungheni), Dorf im Rajon Ungheni, Republik Moldau

 Florești (Bucium), Dorf im Kreis Alba, Rumänien
 Florești (Câmpeni), Dorf im Kreis Alba, Rumänien
 Florești (Râmeț), Dorf im Kreis Alba, Rumänien
 Florești (Scărișoara), Dorf im Kreis Alba, Rumänien
 Florești (Căiuți), Dorf im Kreis Bacău, Rumänien
 Florești (Huruiești), Dorf im Kreis Bacău, Rumänien
 Florești (Scorțeni), Dorf im Kreis Bacău, Rumänien
 Florești (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud, Rumänien
 Florești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien
 Florești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău, Rumänien
 Florești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj, Rumänien
 Florești (Sibiu) (deutsch Felsendorf), Dorf im Kreis Sibiu, Rumänien
 Florești (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea, Rumänien
 Florești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui, Rumänien